Miguel Januario de Braganza (Kleinheubach, 19 de septiembre de 1853 - Seebenstern, 11 de octubre de 1927) fue pretendiente al título de duque de Braganza y al trono portugués.

Biografía 
Era hijo del exinfante Miguel de Braganza y de la princesa alemana Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

La familia de Miguel Januario de Braganza fueron los partidarios denominados "miguelistas" al trono de Portugal. Los miguelistas eran los partidarios de la rama menor de la Casa de Braganza, descendentes directos del exinfante Miguel de Braganza en lugar de la rama mayor de la reina María II de Portugal, hija del rey Pedro IV de Portugal, hermano mayor de Miguel.

En 1920, renuncia a sus pretensiones al trono portugués en favor de su hijo Eduardo Nuño de Braganza.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca).
  Caballero de la Orden de San Huberto (Reino de Baviera).

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio por primera vez, con la sobrina de la emperatriz de Austria Sissi, la princesa Isabel de Thurn y Taxis (28 de mayo de 1860 - 7 de febrero de 1881) el 17 de octubre de 1877 en Ratisbona. Tuvieron tres hijos:
 Miguel María Maximiliano de Braganza, pretendiente al título de Duque de Viseu (1878 - 1923), se casó con Anita Stewart.
 Francisco José de Braganza (1879 - 1919).
 María Teresa de Braganza se casó con el príncipe Carlos Luis de Thurn und Taxis.
El 8 de noviembre de 1893 contrajo matrimonio en Kleinheubach con su prima hermana, la princesa María Teresa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. La pareja tuvo ocho hijos:
 Isabel María de Braganza, Princesa de Thurn und Taxis (Kleinheubach, 1894 - Ratisbona, 1970). Se casó con el Príncipe Francisco José de Thurn und Taxis en 1920.
 María Benedicta de Braganza (Kleinheubach, 1896 - Castillo de Seenbenstein, 1971), pretendiente al título de Infanta de Portugal.
 Mafalda de Braganza (Castillo Akenstein, 1898 - Viena, 1918), pretendiente al título de Infanta de Portugal.
 María Ana de Braganza, Princesa Thurn und Taxis (Castillo de Fischhorn, 1899 - Feldafing, 1971), pretendiente al título de Infanta de Portugal. Se casó en 1921 con el Príncipe Carlos Augusto de Thurn und Taxis.
 María Antonia de Braganza (Viareggio - Long Island, 1973), pretendiente al título de Infanta de Portugal. Se casó con Ashley Chanler en 1934.
 Felipa de Braganza, (Castillo de Fischhorn, 1905 - Ferragudo, Portugal, 1990), pretendiente al título de Infanta de Portugal.
 Eduardo Nuño de Braganza (Castillo Seebenstein, 1908 - Monasterio de Vila Viçosa, 1976), pretendiente al título de Infante de Portugal y posteriormente de Duque de Braganza y al trono portugués. Se casó con la Princesa María Francisca de Orleans-Braganza.
 María Adelaida de Braganza (San Juan de Luz, 1912 - 2012), pretendiente al título de Infanta de Portugal. Se casó con el aristócrata holandés Nicolás van Uden.

Ancestros

Referencias 

Casa de Braganza
Pretendientes al trono portugués
Nobles de Portugal del siglo XIX
Grandes maestres de la Orden de San Miguel del Ala
Braganza
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nobles de Portugal del siglo XX
Nacidos en Kleinheubach